

Arte 
 Nemesi  – incisione di Albrecht Dürer

Cinema 
 Nemesi (The Assignment) – film del 2017 diretto da Walter Hill

Letteratura 
 Nemesi (Némésis) – romanzo di Paul Bourget del 1918
 Nemesi (Sorgenfri) – romanzo di Jo Nesbø del 2002
 Nemesi (Nemesis) – romanzo di Philip Roth del 2010

Mitologia 
 Nemesi  – figura della mitologia greca

Personaggi immaginari 
 Nemesi  – donna protagonista de II libro delle elegie del poeta latino Tibullo
 Nemesi  – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Televisione 
 Nemesi (The Nemesis) – episodio della terza stagione di Alias
 Nemesi (I've Been Living Like a Demented God!) – episodio della seconda stagione di Bored to Death - Investigatore per noia
 Nemesi (Killshot) – episodio della prima stagione di NCIS: Los Angeles
 Nemesi (The Last Laugh) – episodio della terza stagione de I sopravvissuti
 Nemesi (Nemesis) – episodio della undicesima stagione di Squadra Speciale Cobra 11
 Nemesi (Nemesis) – episodio della quarta stagione di Star Trek: Voyager
 Nemesi (Nemesis) – episodio della terza stagione di Stargate SG-1

Musica 
 Nemesi  – gruppo musicale crossover

Pagine correlate 
 Nemesis

Altri progetti